Самбор I Гданьский (; около 1150 — ) — князь и наместник (правитель) Гданьского Поморья, исторической области на севере нынешней Польши в 1177—1205 годах, представитель династии Собеславичей (Самборидов).

Биография 
Сын князя князя Восточного Поморья Собеслава I. С 1177 до 1180 года князем краковским Казимиром II был назначен управлять в Гданьске.

На свои средства заложил аббатство цистерцианцев в Оливе.

Под конец жизни Самбор I, по-видимому, расширил границы своего наместничества и на Свеце—любишевскую часть Поморья, которым раньше владел Гжимислав.

Умер, согласно Оливской летописи, 7 февраля 1207 года и похоронен в оливском монастыре, по другим источникам — 30 декабря 1207 года.

Сыном Самбора I был Собеслав II, умерший в молодом возрасте, поэтому следующим наместником стал его младший брат Мстивой I.

См. также 
 Восточное Поморье (балтийское)

Литература 
 Błażej Śliwiński, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.

Родившиеся в 1150-е годы
Наместники
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
История Польши
Персоналии:Гданьск